Die Saison 1949/50 war die siebte Spielzeit der mexikanischen Profifußball-Liga, die in diesem Jahr letztmals unter dem Begriff Liga Mayor firmierte und ab der folgenden Saison die neue Bezeichnung Primera División erhielt.

Besonderheiten 
Die Saison wurde mit nur 14 Mannschaften ausgetragen, nachdem die A.D.O. die Liga am Ende der vorherigen Saison verlassen hatte.

Nach der Saison 1949/50 setzten tiefgreifende Veränderungen in der mexikanischen Ligastruktur ein. So wurde mit Beginn der Saison 1950/51 erstmals eine landesweite zweite Liga ins Leben gerufen, die in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens als Segunda División bezeichnet wurde und somit dafür sorgte, dass die erste Liga fortan als Primera División firmierte.

Außerdem verließen am Ende der Saison 1949/50 die traditionsreichen „spanischen“ Vereine España und Asturias die Liga und sind seither nur noch auf Amateurbasis in der Liga Española de Fútbol de México aktiv. Dieser Schritt markierte das Ende der „ausländischen“ Vereine nicht nur in der ersten Liga, sondern im gesamten Profifußball Mexikos.

Auch die von der Moctezuma-Brauerei gesponserte UD Moctezuma verließ am Saisonende die Liga, so dass die noch bis zur letzten Saison mit zwei Vereinen in der Liga vertretene Stadt Orizaba, die als Wiege des Fußballsports in Mexiko gilt, fortan nicht mehr in der höchsten Spielklasse war.

Rekordergebnisse 
Der höchste Saisonsieg gelang dem Meister Veracruz am 30. Oktober 1949 mit 8:1 gegen Marte. Das Ergebnis mit den meisten Toren war das 6:4 und wurde insgesamt dreimal erzielt: am 19. Oktober 1949 bei Marte gegen Atlas, am 13. November 1949 bei Oro gegen Veracruz und am 12. März 1950 bei Guadalajara gegen Puebla.

Abschlusstabelle 1949/50 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1949/50 

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Primera División (Mexiko)

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1949/50 bei RSSSF

1949
Fußballsaison 1949/50